Fatty groom (The Bell Boy) est un film américain de Roscoe Arbuckle sorti en 1918.
 Le Dingue du Palace (The Bell Boy) est un film américain de Jerry Lewis sorti en 1960.